Ча́плин (жен. Чаплин или Ча́плина) — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Чаплин, Анатолий Фёдорович (1931—1993) — советский учёный, доктор наук.
 Чаплин, Бен (род. 1970) — британский актёр.
 Чаплин, Борис Николаевич (1931—2015) — советский дипломат.
 Чаплин, Владимир Михайлович (1859—1931) — русский инженер-теплотехник.
 Чаплин, Всеволод Анатольевич (1968—2020) — священнослужитель, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества.
 Чаплин, Генри (1840—1923) — британский политический деятель.
 Чаплин, Георгий Ермолаевич (1886—1950) — командующий флотилией Белого моря в период Гражданской войны в России.
 Чаплин, Джеральдина (род. 1944) — актриса.
 Чаплин, Джудит (1939—1993) — британский политический деятель.
 Чаплин, Иван Григорьевич (1888—1942) — повстанческий атаман, красный командир, майор НКВД.
 
 Чаплин, Пётр Авраамович (1699—1765) — российский мореплаватель.
 Чаплин, Ральф (1887—1961) — американский профсоюзный лидер.
 Чаплин, Сид (1916—1986) — британский писатель.
 Чаплин, Сидни Эрл (1926—2009) — американский актёр.
 Чаплин, Сидни (1885—1965) — американский актёр.
 Чаплин, Станислав Викторович (1932—2013) — советский и израильский кинорежиссёр.
 Чаплин, Том (род. 1979) — вокалист британской рок-группы Keane.
 Чаплин, Уна (род. 1986) — испанская актриса.
 Чаплин, Чарльз (1889—1977) — американский и английский киноактёр и режиссёр.
 Чаплин, Чарльз (младший) (1925—1968) — американский актёр.
 Чаплин, Юрий Константинович (род. 1955) — российский государственный деятель, политик.



Топонимы 
 Чаплин — посёлок в Гомельском районе Гомельской области Белоруссии.
 Чаплин — деревня в Лоевском районе Гомельской области Белоруссии.
 Чаплин — река в штате Кентукки, США.

Прочее 
 «Чаплин» — художественный фильм режиссёра Ричарда Аттенборо.

См. также